Nagini puede referirse a:

 Nāginī, equivalente femenino de un ser o entidad que toma la forma de una gran serpiente. El macho es llamado 'Nag'.
 Nagini, serpiente de lord Voldemort en la saga de Harry Potter.